Кировградская металлургическая компания — металлургический завод, основанный АО Верхисетских горных и механических заводов в 1914 году на территории современного города Кировграда Свердловской области.

История создания 
В 1812 году около реки Калатинки была найдена медная руда.

Калатинский медеплавильный завод 
В 1911 году было принято решение о строительстве на базе Карпушихинского и Белореченского месторождений перерабатывающего Калатинского медеплавильного завода.
Завод был построен и запущен 1 мая 1914 года на средства АО Верхисетских горных и механических заводов. Построена железная дорога до станции Шурала, Карпушихинского рудника, Белореченской аглофабрики. В ноябре 1917 года завод и рудники были остановлены и до 1922 года находились на консервации. В 1918 году завод был национализирован.

Завод был запущен вновь, а день выплавки первой партии меди 5 мая 1922 года стал считаться днём рождения советской цветной металлургии. В 1933 году запущена обогатительная фабрика. Извлечение концентрата меди из руды возросло до 80-85 %, цинка до 40-50 %, а проплав шихты стал доходить до 105 кубических метров в сутки.

Кировградский медеплавильный завод 
В 1935 году завод стал именоваться как Кировградский медеплавильный завод. Руда доставлялась с Лёвихинского и Карпушихинского рудников.
В годы Великой Отечественной войны завод выпускал дымовые смеси, аккумуляторную серную кислоту, снаряды для «Катюши», спецматериалы, медь, кислоты, контактные массы для сернокислотных цехов.

Кировградский медеплавильный комбинат 
В 1957 образуется Кировградский медеплавильный комбинат, объединив горное, металлургическое и химическое производства. 7 февраля 1992 года на базе комбината создано ТОО «Кировградский медеплавильный комбинат», а в октябре 1993 года — АОО «Кировградский медеплавильный комбинат».

Кировградская металлургическая компания 
1 августа 1996 году созданы дочерние компании — 3АО «Кировградская медеплавильная компания», «Кировградская горнорудная компания», «Производственный экологический комплекс». В 1999 году ЗАО «Кировградская металлургическая компания» вошло в металлургический холдинг Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК).

Оборудование завода 
В литейном цехе были поставлены две ватержакетные (шахтные) печи, два 15-тонных вертикальных конвертера и шлейзофельная печь для огневого рафинирования меди. Руду, кокс, шихтовые материалы подавали по деревянной эстакаде в вагонетках Коппаса конной тягой до 1915 года, а с 1915 года — электрической в 5-секционный бункер. На рудный двор сырье доставлялось гужевым транспортом и вручную загружалось в совки.
В 1925 году запущена вторая шахтная печь и ещё один конвертер.

К 1940 году были сооружены отражательная печь, три 40-тонных конвертера, прямолинейная разливочная машина, установки по получению серной и соляной кислот.

В 1970—1980-е годы были установлены 80-тонные мостовые краны, механизирована загрузка в печь, установлены миксер (200 т) и вторая машина по разливу крупногабаритных слитков, организовано извлечение олова в черновую бронзу, проводилась переработка отвальных шлаков. К 1992 году построены и запущены в эксплуатацию: расширенные газоочистки шахтных печей, обеспечивающие тонкую очистку газов от трёх шахтных печей и улавливание тонкой окиси цинка; установка очистки конвертерных газов; воздухоподогреватель для подогрева воздушного дутья шахтных печей до 350°С, подстанция, компрессорная, оборотное водоснабжение на 40 тысяч кубических метров в сутки, очистные сооружения, шламоотстойник на Лёвихинском руднике, станция нейтрализации на Белореченском руднике.

Руководители завода 
В разные годы комбинатом руководили:
 Н. Н. Чекасин
 А. Т. Дробченко

Награды 
За свои достижения коллектив завода был награждён:
 1972 — Орден Трудового Красного Знамени в честь 50-летия комбината.

Продукция 
В конце 1960-х -середине 1970-х годов был освоен выпуск цинковых концентратов, хлорсульфоновой кислоты, контактной массы СВД, применение технологий пироселекции медно-цинковых материалов переработки редкометалльных пылей, расширение номенклатуры изделий.
В настоящее время комбинат производит черновую медь в форме слитков массой 0,8-1,45 тонн; окись цинка техническая, содержащая, олово, свинец; аккумуляторную кислоту высшего сорта; катализатор ванадиевый СВД с активностью до 85-89 %, в форме гранул диаметром 5-6,5 мм; купорос цинковый одноводный в форме гранул.

Примечания 

Предприятия медной промышленности Российской империи
Металлургия Урала
Уральская горно-металлургическая компания
Металлургические предприятия СССР
Компании цветной металлургии России
Предприятия Кировграда